«Мадонна с благословляющим младенцем» (), или «Мадонна с большим пальцем» () — картина в стиле ренессанса итальянского художника Джованни Беллини, на которой изображены Богоматерь со стоящим младенцем, вознёсшим правую руку для благословения, а левой рукой держащий её за большой палец. Полотно написано между 1475 и 1479 годами и представляет собой живопись темперой на доске размером 79×63 см. В настоящее время хранится в Галерее Академии в Венеции.

История 
Перед тем, как попасть в собрания Галереи Академии , картина хранилась в зале магистрата во дворце казначеев в Венеции .

Описание 
На переднем плане картины на тёмном фоне изображены Дева Мария и младенец Иисус. Богородица изображена по пояс, обнимающей и поддерживающей босого младенца, который стоит, слегка наклонившись вправо, на приподнятом постаменте. Взгляды дитя и матери направлены в разные стороны. Большой палец левой руки Богородицы поднят вверх. Дитя сжимает палец матери левой рукой, а правой рукой, наполовину поднятой, благословляет зрителей.

На Богородице тёмно-синий плащ с золотым кантом, покрывающий также голову, белый плат и красная туника. Младенец одет в зелёное платье с вышивкой вокруг шеи и пуговицами на застёжке. Он подпоясан шнурком под грудь и покрыт золотисто-жёлтой тканью. Обе фигуры имеют сияющий ореол вокруг глав.

См. также 
 Мадонна с тополями

Примечания

Литература 
 

Картины Джованни Беллини
Картины из собраний Галереи Академии